Coddou ist der Familienname folgender Personen:

Arturo Coddou, chilenischer Fußballspieler
Reinaldo Coddou H. (* 1971), deutscher Fotograf und Herausgeber